Sostratos () steht für:

Personen:

 Sostratos von Ägina, Sohn des Laodamas, sagenhaft reicher Händler der griechischen Frühzeit
 Sostratos von Sikyon, Pankratiast und Olympiasieger des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Sostratos von Knidos, Architekt des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Sostratos von Chalkis, Tragiker des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Sostratos von Nysa,  Geograph des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Sostratos (Dichter), hellenistischer Dichter, Verfasser einer Elegie über die Verwandlungen des Teiresias
 Sostratos (Mediziner), Arzt aus Alexandria, 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Griechische Mythologie:
 Sostratos (Mythologie), Geliebter des Herakles